Крыкнарат — ойконимы в Башкирии

 Крыкнарат — деревня в Миякинском районе Башкортостана, относится к Миякинскому сельсовету.
 Крыкнарат — вымершая деревня Рассветовского сельсовета Белебеевского района.
 Крыкнарат — река в России, приток реки Ря, протекает в Республике Башкортостан